La locution forces motrices peut, outre être le pluriel de force motrice, faire référence à :

Entreprises 
Une agence de communication globale basée sur Orléans et Tours:

Les Forces motrices (FM), entreprise de la région Centre-Val de Loire en France, agence de communication globale.

Plusieurs entreprises, actuelles ou disparues, du domaine de l'énergie :
 Les Forces motrices bernoises (FMB), entreprise du canton de Berne en Suisse, fournisseur d'électricité d'origine hydroélectrique.
 Les Forces motrices Hongrin-Léman (FMHL), entreprise du canton de Vaud en Suisse, fournisseur d'électricité d'origine hydroélectrique.
 Les Forces motrices du Rhône, ancienne entreprise de la région lyonnaise en France, fournisseur d'électricité d'origine hydroélectrique.
 Les Forces motrices valaisannes (FMV), entreprise du canton du Valais en Suisse, fournisseur d'électricité d'origine hydroélectrique.

Architecture 
 Le Bâtiment des Forces motrices (BFM) à Genève, salle de spectacle, dans une ancienne usine hydroélectrique

Arts 
 Sur nos forces motrices, album de Dominique A sorti en 2007

Sciences 
 la force motrice, en chimie.